Il doppio del torneo di tennis Ahmedabad Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Emanuel Couto e João Cunha e Silva che hanno battuto in finale Gouichi Motomura e Oleg Ogorodov 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Emanuel Couto /  João Cunha e Silva (Campioni)
 Gouichi Motomura /  Oleg Ogorodov (finale)

 Martin Hromec /  Bernardo Mota (semifinali)
 Eyal Erlich /  Eyal Ran (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ahmedabad Challenger 1997